Čarodějky z Eastwicku mohou být:

Čarodějky z Eastwicku – román Johna Updika z roku 1984
Čarodějky z Eastwicku (muzikál) – britský muzikál z roku 2000
Čarodějky z Eastwicku (film) – americký film z roku 1987